Pali voor gemeenschap:
 gana-sangha, een tribale oligarchie in de late vedische tijd
 sangha (boeddhisme), een gemeenschap van boeddhisten
 Sanga, een Tibetaans boeddhistisch klooster in Tibet
 Sanga (district), een district in Mozambique
 Sangha (Burkina Faso), een departement van Burkina Faso
 Sangha (Mali), de vroegere hoofdplaats van de Dogon
 Sangha (Congo-Brazzaville), een departement van Congo-Brazzaville
 Sangha (rivier), een zijrivier van de rivier de Kongo